Adrien Moerman – cestista francese
 Cornelis Moerman – medico olandese noto per una dieta inefficace contro il cancro
 Fientje Moerman – politica belga, membro dei Liberali e Democratici Fiamminghi Aperti e deputata del Parlamento fiammingo
 Francis-Alfred Moerman – chitarrista jazz gitano belga-francese